«Гре́тель» (, дословно «Пряничная девушка») — повесть американского писателя Стивена Кинга, впервые опубликованная в США в журнале «Esquire» от 15 июня 2007. В 2008 году повесть была издана в США в составе сборника «Just After Sunset». На русском языке опубликована издательством «АСТ» в составе сборника «После заката» в 2011 году. Английское название, «The Gingerbread Girl», является аллюзией на сказку «Пряничный человечек» — аналог сказки про Колобка. Поэтому, в русском переводе название теряет эту аллюзию, отсылаясь на другую, но похожую сказку («Гензель и Гретель»).

Структура повести 
Оглавление
 01 . Только быстрый бег 
 02 . Судя по голосу, ты плачешь 
 03 . Опустевший Вермиллион-Ки наслаждался покоем 
 04 . Не очень хороший человек 
 05 . Он хочет показать ей мышку 
 06 . По-прежнему 9:15 
 07 . Будет больно 
 08 . На стене у кровати висела фотография 
 09 . Сила тяжести — наше всё 
 10 . Её удивляла лишь красота 
 11 . Она поднялась и побежала 
 12 . Наверное, такой вариант мне больше нравится

Сюжет 
Эмили Оуэнсби, молодая женщина из Кливленда, прожившая с мужем шесть лет, из которых последние четыре года были потрачены на попытки завести ребёнка, потеряла долгожданную новорожденную дочку: однажды утром малышку нашли в постельке мёртвой. И, пытаясь хоть как-то отвлечься от мыслей о произошедшем, а заодно избавиться от появившихся жутких головных болей, Эмили начинает заниматься быстрым бегом. Она начинает воспринимать его как «магическое действие», а слова «поможет только быстрый бег» становятся для Эмили практически мантрой. Так проходит шесть месяцев, и эмоции, скрученные в пружину, однажды толкают её на разрыв с мужем: не выдержав его нравоучений, она швыряет в Генри книгой и убегает из дома — в самом прямом смысле.

Итак, Эмили Оуэнсби сбежала по подъездной аллее, затем вниз по холму к мини-маркету «Продукты от Коузи», затем на гаревую дорожку Колледжа Южного Кливленда. Она сбежала в отель «Моррис», сбежала от опостылевшего мужа, без оглядки, как сбегают уставшие терпеть женщины, у которых под ногами горит прошлое. Чуть позже Эмили (с помощью «Саутвест эрлайнз») сбежала в Форг-Майерс, штат Флорида, а там взяла напрокат машину и покатила на юг к Нейплсу. 
Оказавшись на Вермиллион-Ки, одном из островков архипелага Флорида-Кис, где у её отца был летний домик, Эмили начинает новую жизнь, по-спартански строгую: она не читает газет, не смотрит телевизор, не включает старенький компьютер — только ест, спит, читает старые детективы в мягких обложках и бегает, бегает, бегает. Спустя два месяца она изучила уже почти всё побережье острова и окрепла настолько, что могла пробежать по пляжу «шесть, а то и семь миль в день». Кроме неё, живущей в «Зелёном шалаше», коттедже отца, на острове жителей не было (на него приезжали в основном на сезонный отдых и только очень богатые люди). Среди домов богачей, каждому из которых Эмили придумала прозвища, особо выделялись три «дворца».
…"Дворец" с колоннами окрестила «Тарой», окруженный металлическим забором-решёткой — «Тюрьмой», огромный, спрятанный за уродливой стеной из серого бетона — «Секретным объектом», а второй (после отцовского) дом небольшого размера, обсаженный пальметто и фенакоспермумами — «Логовом троллей», обитатели которого весь сезон питаются исключительно печеньем для троллей.

Персонажи

Главные персонажи 
 Эмили Оуэнсби (Emily Owensby). Молодая женщина, которая после смерти своей новорожденной дочери начала заниматься бегом, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей и головной боли — «мигреней от Эм», как она их называла. До замужества носила фамилию Джексон (Emily Jackson), и намеревалась вернуть её себе, уйдя от мужа, с которым прожила шесть лет. На острове Вермиллион-Ки, возвращаясь с пробежки, Эмили вошла в чужой двор, увидев свисающую из багажника автомобиля окровавленную прядь волос. Так она попала в руки безумного извращенца Джима Пикеринга.
 Джим Пикеринг (Jim Pickering). Эксцентричный миллионер, мужчина на вид лет 50-ти, бывающий на острове Вермиллион-Ки наездами, пару раз в год, всякий раз с новой девушкой. Девушек он называет «племянницами» и привозит их в свой дом на островке на автомобиле; обычно их после этого никто не видит, но считается, что он увозит их на яхте, всегда наготове стоящей у причала. Эмили Оуэнсби очень некстати оказывается во дворе его дома, когда он уходит, оставив в багажнике труп очередной «племянницы», блондинки Николь. Джим оглушает Эмили, связывает, затем уходит, чтобы расправиться с единственным возможным свидетелем, знающим о маршруте любопытной девушки — с Диком Холисом. По возвращении он застаёт Эмили почти освободившейся, и начинается погоня, во время которой Эмили удаётся вымотать его и завлечь в море, где он после схватки и тонет.
 Генри Оуэнсби (Henry Owensby). Муж Эмили Оуэнсби, слабохарактерный и туповатый мужчина.
 Расти Джексон (Rusty Jackson). Отец Эмили Джексон-Оуэнсби. Начинал как автомеханик, на момент рассказа является одним из важных персон студенческого городка университета во Флориде. После побега от мужа Эмили в первую очередь звонит ему, и он предлагает дочери уединиться и провести время в его домике на Вермиллион-Ки.

Второстепенные персонажи 
 Дик Холлис (Deke Hollis). Худощавый мужчина лет 50-70ти, смотритель разводного моста между материком и островом Вермиллион-Ки. В своё время Холлис водил дружбу с отцом Эмили, и потому по-добрососедски предупредил её о приезде Джима Пикеринга, отметив, что это «не очень хороший человек», и посоветовал держаться подальше, а в случае, «если пригласит пропустить стаканчик или даже выпить чашечку кофе со своей новой „племянницей“, лучше отказаться… а если позовет в круиз, следует отказаться категорически». Судьба Холлиса остаётся неизвестна — вероятно, Пикеринг всё-таки убил его, когда оставил Эмили запертой и связанной в своём доме.
 Николь (Nicole). Последняя из «племянниц» Джима Пикеринга. Когда он начал домогаться её, девушка пыталась замахнуться на него ножом, но Пикеринг отнял нож и зверски убил её.

Третьестепенные персонажи 
 Бекка (Becka). Подруга детства Эмили. Когда-то они вместе чуть не свалились с высокого дерева, и Расти Джексон научил их, как нужно падать с высоты, чтобы ничего при этом не сломать. Навык этот впоследствии спасёт жизнь Эмили при побеге из дома Пикеринга.
 Дебра Джексон (Debra Jackson) — жена Расти Джексона и мать Эмили. Умерла от рака яичников.
 Доктор Мендез (Dr. Mendez). Практикующий врач, выписавший Эмили Оуэнсби золмитриптан от головных болей.
 Сюзан Штейнер (Susan Steiner). Лечащий врач Эмили Оуэнсби. Эмили солгала, что именно доктор Штейнер прописала ей бег, хотя после смерти дочки ни разу к Сюзан не наведывалась.
 Эми Оуэнсби (Amy Owensby). Новорожденная дочь Генри и Эмили Оуэнсби. Её необъяснимая смерть во сне стала причиной порыва Эмили к занятиям бегом.
 Мариэтт (Mariette). Женщина, которая, по словам Расти Джексона, должна была приходить и наводить порядок в коттедже Эмили, пока та живёт на Вермиллион-Ки.
 Мелоди (Melody). Подруга Расти Джексона.
 Джоди Андерсон (Jodi Anderson). Соседка, увидевшая, как Эмили Оуэнсби бегает на стадионе практически до потери сознания, и доложившая об этом её мужу, что вызвало семейную ссору.
 Бобби Трикетт (Bobby Trickett). Продавец-букинист, у которого Эмили Оуэнсби покупала многочисленные детективы в мягких обложках во время проживания на острове Вермиллион-Ки.

Вымышленные герои, упомянутые мимоходом 
 Скрудж МакДак (Scrooge McDuck) — персонаж диснеевского мультфильма «Утиные истории», миллионер-скопидом, любящий свои богатства до умопомрачения: он в буквальном смысле купается в золоте, ныряя в него с вышки, но расстаться хоть с одной монеткой для него равносильно отрезанию конечности. Прообразом прижимистого скряги МакДака послужил главный герой «Рождественской песни» Чарльза Диккенса; в свою очередь, имя «Скрудж МакДак» тоже стало нарицательным. В рассказе Кинга «Гретель» со Скруджем сравнивается богач Джим Пикеринг.
 Журналистка Дафни Блейк (Daphne Blake), археолог Велма Динкли (Velma Dinkley) и немецкий дог Скуби-Ду (Scooby-Doo) — персонажи мультипликационного сериала студии Hanna-Barbera.
 Дорожный Бегун (Road Runner) — персонаж серии мультфильмов «Loony Tunes», прототипом которого стала наземная птица из семейства Кукушечьих (распространены в Северной и Центральной Америке). Птицы этого вида, хоть и могут летать, предпочитают, однако, передвигаться бегом, имеют сильные длинные ноги и способны при беге развивать скорость до 20 км/ч. Именно эта характерная черта отражена в мультипликационном Дорожном Бегуне: для него бег — смысл жизни.

Реальные люди, упомянутые мимоходом 
 Писатели: Раймонд Чандлер (Raymond Chandler), Эд Макбейн (Ed McBain), Джон Д. МакДональд (John D. MacDonald). Всё это популярные авторы остросюжетных детективов; их книги в мягких обложках покупала и читала Эмили.
 Актёры: Клинт Иствуд (Clint Eastwood), сёстры Олсен (близнецы Мэри-Кейт и Эшли, Mary-Kate & Ashley Olsen; в рассказе названы только по фамилии), Дуэйн «Скала» Джонсон (Dwayne «The Rock» Johnson), Стивен Сигал (Steven Segal) и Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger), фильмы с которым Эмили очень любила в подростковом возрасте.
 Художники: Норман Рокуэлл (Norman Rockwell) — на последнем фото ещё живая Николь выглядит пасторальной рокуэлловской героиней; Н. К. Уайет (Newell Convers Wyeth) — индеанку из книжки с его иллюстрациями напоминает себе Эмили, когда заворачивается в одеяло перед прыжком через разбитое окно из дома Пикеринга.
 Музыканты: Rockets — французская рок-группа, чья карьера началась ещё в 1975 году. Известны своим имиджем «пришельцев из космоса», одними из первых в истории музыки масштабными шоу с использованием целого каскада спецэффектов (в частности, «инопланетных» декораций, пиротехники, лазеров). В рассказе Кинга «Гретель» упоминаются в тот миг, когда Эмили остро осознаёт: «даже если её крик услышат проплывающие мимо на лодках, Пикеринг вряд ли стушуется. В нынешнем состоянии ему море по колено — он попытается заколоть её даже в киноконцертном зале „Рэдио-Сити“ в разгар выступления шоу-группы „Рокетс“».

Связь с другими произведениями Кинга 
 Образ женщины, взбунтовавшейся против обстоятельств и сбежавшей от мужа, уже рассматривался в романе Кинга «Роза Марена» (1995, рус.пер. 2006).
 Образ связанной женщины, беспомощной перед затаившимся поблизости маньяком, уже использовался Кингом в романе «Игра Джералда» (1998, рус.пер. 2005).
 Мотив замкнутых домов богачей, высящихся на островах подобно за́мкам, и таящих за своими стенами самых неожиданных и порой опасных обитателей, возникает также в романе Кинга «Дьюма-Ки» (2008).

Интересные факты 
 В романе 1994 года «Бессонница» есть персонаж по имени Чарли Пикеринг, параноик, член «Нашего дела» — одной из группировок движения «Друзей жизни», выступавшего против абортов. За плечами у Чарли — отсидка в психиатрической клинике Джунипер-Хилл.
 В какой-то момент упоминается, что на футболке Эмили — надпись «Поддержи команду поддержки!», что является отсылкой к TV-сериалу Heroes (на момент публикации рассказа «The Gingerbread Girl», в 2007 году, по телевидению уже вовсю шёл показ этого сериала).

Примечания 

Повести 2007 года
Повести Стивена Кинга